Stain – album dei Living Colour
Stain – singolo di Craig Xen
Stain – famiglia di colori non standard negli stemmi araldici